Решітка — теж саме, що й ґрати.
 Решітка — рідковживана назва народного музичного ударного інструмента, бубна.
 Решітка — діалектна назва гриба моховика.
 Решітка — рідковживане позначення гачка, на який чіпляється прикраса.
 Решітка — старовинний прилад для збору чорниць у формі совка; складався з півкруглої обичайки (обруча) з плоским дном (гребенем), зовнішній край якого закінчувався зубцями, до обруча кріпилась ручка (фіст).
 Решітка — ґратчастий настил, на якому шаповали проводили розпушування вовни луком.
 Решітка — рід орнаменту в оздобленні гуцульських дерев'яних виробів, який виконувався гладеньким дротом, втискуваним у дерево (ламані лінії, які перехрещуються й утворюють ромбоїдальні клітинки).
 Решітка в математиці, кристалографії — теж, що й ґратка:
 Ґратка Браве
 Ґратка з діленням
 Ґратка кристалічна
 Ґратка (порядок)
 Ґратка Поста
 «Решітка Серпінського» — теж, що й трикутник Серпінського.
 Решітка радіатора — теж, що й ґратка радіатора.
 «Решітка», «символ решітки» або октоторп — друкарський знак #.

Див. також 
 Решето (значення)
 Решка

Джерела